Freundner ist der Familienname folgender Personen:

 Felicitas Freundner (* 1996), deutsche Schauspielerin
 Kathrin Freundner (* 1966), deutsche Schauspielerin und Autorin
 Thomas Freundner (* 1961), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor